Usseglio – comune del Piemonte, nelle Valli di Lanzo
 Usseaux (già italianizzato in Usseglio) – comune del Piemonte, in Val di Susa